Biourhane ist der Familienname folgender Personen:
 Nourdine Bourhane (* 1958), komorischer Politiker
 Yacine Bourhane (* 1998), französisch-komorischer Fußballspieler